Стола (туника) — у древних римлян одежда матроны.
 Стола — элемент литургического католического облачения: шёлковая лента (5—10 см × 2 м) с нашитыми на концах и в середине крестами.